Asperillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asperula odorata.
 El nombre común de la planta Boleum asperum.
 El nombre común de la planta Galium odoratum.
 El nombre común de la planta Lithodora fruticosa